

Cinema 
 Grin and Bear It – cortometraggio del 1933 diretto da George Stevens
 Sorridi e sopportalo (Grin and Bear It) – cortometraggio del 1954 diretto da Jack Hannah

Musica 
 Grin and Bear It – album degli Impellitteri del 1992

Televisione 
 Buon viso a cattivo gioco (Grin and Bear It) – episodio della seconda stagione di Ugly Betty